Veretillidae är en familj av koralldjur. Veretillidae ingår i ordningen sjöpennor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Veretillidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Veretillidae